

Patronyme
Nom de famille sud-africain porté par des descendants de huguenots français, dérivé de Villion. Il se prononce Felyoun.

 Annari Viljoen (1987-), joueuse sud-africaine de badminton.
 Colin Viljoen (1948-), joueur de football sud-africain. 
 Constand Viljoen (1933-2020), militaire et un homme politique sud-africain.
 François Viljoen (1981-), joueur américain de rugby à XV.
 Frans Viljoen (1982-), joueur de rugby à XV sud-africain. 
 Gerrit Viljoen (1926-2009), homme politique d'Afrique du Sud.
 Lizanne Viljoen (1999-), nageuse sud-africaine.
 Marais Viljoen (1915-2007), journaliste et homme politique sud-africain.
 Sunette Viljoen (1983-), athlète sud-africaine spécialiste du lancer du javelot.
 Willem Viljoen (1985-), joueur sud-africain de badminton.

Référence 

Homonymie
Homonymie de patronyme